Мироведение (от ) — устаревшее название науки Астрономия — науки изучающей Мир в широком смысле слова.

 Мироведение — предмет преподавания.
 Мироведение — эвристическое обучение.
 Мироведение (журнал) — журнал Русского общества любителей мироведения.